Busway est un nom porté par plusieurs réseaux de bus à haut niveau de service en France et au Maroc (ce label de qualité est une marque déposée) :
 Busway de Casablanca ;
 Busway de Maubeuge ;
 Busway de Nantes.